Джеймс Тайлер Паттерсон (; род. 1935, Коннектикут) — американский историк, специализирующийся на послевоенной истории США; профессор в Университете Брауна (1972—2002); выпускник Гарвардского университета (1960) — защитил кандидатскую диссертацию в 1964 году; автору двух книг в серии «Oxford History of the United States»; обладатель стипендии Гуггенхайма (1968) и приза «Bancroft Prize» (1997).

Биография

Работы 
 James T. Patterson (November 24, 2012), «Everything you know about the 1960s is wrong»
 James T. Patterson (2012), The Eve of Destruction: How 1965 Transformed America
 James T. Patterson (2010), Freedom Is Not Enough: The Moynihan Report and America’s Struggle over Black Family Life from LBJ to Obama
 James T. Patterson (2009), «The Civil Rights Movement: Major Events and Legacies»
 James T. Patterson (2006), «Jeremiahs and grand expectations», Brown University
 Steven F. Lawson, Charles M. Payne; introduction by James T. Patterson (2006). Debating the Civil Rights Movement, 1945—1968. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-5109-1.
 James T. Patterson (2005). Restless Giant: The United States from Watergate to Bush v. Gore. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-512216-9.
 James T. Patterson (2001), Brown v. Board of Education: A Civil Rights Milestone and Its Troubled Legacy
 James T. Patterson (1996). Grand Expectations: The United States, 1945—1974. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-511797-4.
 James T. Patterson (1987). The Dread Disease: Cancer and Modern American Culture. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-21626-6.
 James T. Patterson (1981). America’s Struggle Against Poverty, 1900—1994. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03123-4. (1981, 1986, 1994, 2000)
 James T. Patterson (1973), America in the Twentieth Century: A History (4th ed. 1994; 5th ed. 1999)
 James T. Patterson (1972), Mr. Republican: A Biography of Robert A. Taft
 James T. Patterson (1967), The New Deal and the States: Federalism in Transition
 James T. Patterson (1967). Congressional Conservatism and the New Deal: The Growth of the Conservative Coalition in Congress, 1933—1939. University of Kentucky Press. (reprint 2008, ISBN 978-1-59740-417-4)

Примечания

Литература

Ссылки 

Историки XX века
Историки США
Новый курс Рузвельта
Выпускники Школы Хотчкисс
Выпускники Колледжа Уильямса
Лауреаты премии Бэнкрофта